Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2017 для зоны АФК — континентальный турнир по пляжному футболу, который проходил с 4 по 11 марта 2017 года в Куала-Тренггану (Малайзия).

Регламент турнира 
12 команд, 3 группы. В плей-офф выходят победители и один «лаки-лузер» со второго места в группе. Они проведут между собой полуфиналы, 11 марта состоится финал, в котором определится победитель квалификации.

Участвующие команды 
12 команд подтвердили своё участие в предстоящем отборочном турнире.

Первая групповая стадия 

Время начала всех матчей указано по местному времени Езоло, (UTC+02:00).

Группа A

Группа B

Группа C

Чемпионский плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Профайл турнира на сайте Beach Soccer Russia
 Профайл турнира на сайте beachsoccer.ru 
 Профайл турнира на сайте Beach Soccer Worldwide

Чемпионат мира по пляжному футболу 2017
Март 2017 года
Чемпионаты мира в Малайзии
Чемпионаты мира в 2017 году
2010-е годы в Малайзии